Fourmigue peut désigner plusieurs îlots de France, dans le département du Var :
 la Fourmigue, face à Bandol, à côté de l'île de Bendor ;
 l'îlot de la Fourmigue, face au Lavandou et au cap Bénat ;
 les Fourmigues, face à Carqueiranne et à la presqu'île de Giens.

Voir aussi 
 Îles Formigues, en Espagne
 Gabriel Fourmigué, ancien champion de bobsleigh